Макбет — фильм Андре Кальметта (1909)
 Макбет — кинофильм Орсона Уэллса (1948)
 Макбет — кинофильм Романа Полански (1971)
 Макбет — телефильм Филипа Кассона (1979)
 Макбет — эпизод мини-сериала "Шекспир на новый лад" (ShakespeaRe-Told) (2005)
 Макбет — кинофильм Джастина Курзеля (2015)